Ку́бок Литвы по футбо́лу 2016 го́да — 75-й розыгрыш Кубка Литвы по футболу.

Формат 
Исполнительный комитет ЛФФ изменил формат и время турнира. С этого сезона матчи Кубка Литвы стали проходить в течение одного календарного года. Клубы А Лиги начали турнир с 1/16 финала (ранее — с 1/8 финала). Победители пар на всех этапах теперь определялись по результатам одного матча (ранее в четвертьфиналах и полуфиналах играли по 2 матча).

Клубы должны были подать заявки до 18 апреля. После их получения определялся формат турнира.

В 1-м раунде участвовали 6 клубов из III и IV лиг, которые были выбраны среди 20 команд с помощью жребия. Жеребьёвка состоялась 3 мая 2016 года.

Во 2-м раунде участвовали 48 клубов: 17 команд из 1-го раунда (в том числе победители 3-х пар) и 31 клуб из I и II лиг. Матч 2-го раунда «Адиада» — «Галинта» не состоялся из-за неявки «Галинты». Победа была присуждена «Адиаде». Во 2-м раунде ещё 2 клуба не прибыли на выезды, победы были присуждены хозяевам. В одном матче 2-го раунда не явились хозяева, победа была присуждена гостям. Жеребьёвка состоялась 3 мая 2016 года.

В 3-м раунде участвовали 32 клуба: победители 2-го раунда и 8 команд А Лиги. Жеребьёвка состоялась 3 июня 2016 года.

В 1/8, 1/4, 1/2 и финале участвовали победители предыдущих раундов. Жеребьёвка 1/8 финала состоялась 21 июня 2016 года.

Матчи на всех этапах проводились на полях клубов из низших лиг. Если встречались команды из одной лиги, то хозяин определялся по результатам жеребьёвки.

1-й раунд 
Клубы, которые участвовали в жеребьёвке 1-го раунда:

Адиада, Вова, Галинта, Гранитас, Кедайняй, Круша, Навигаторяй, Олимпия, Реактивас, Санед, Сарема , Саулининкас, Сендварис, Спартакас, Спортидус, ТЕЦ, Швитурис, Эйфория, Электрену версме и Эуростандартас.

2-й раунд 
Клубы, которые начинали турнир со 2-го раунда:

Акмянес цементас, ФМ Атейтис, Бабрунгас, Банга, Вильтис, Висагинас,  Витис, ДФК Дайнава, ФА Дайнава, Джюгас, ФБК Каунас, Коралас, Кражанте, Лигис, Локомотивас, Миния, Невежис, Пакруойис, Паланга, Паневежис, Прамогос-Ажуолас, Радвилишкис, Роталис, Свейката, Рудупис, Тера-СЖК, Факирай-МРУ, Шилуте, Шилас, Ширвена, Ювента-99 и 14 команд, которые не играли в 1-м раунде.

3-й раунд 
Клубы, которые начинали турнир с 3-го раунда:

Атлантас, Жальгирис В, Жальгирис К, Лиетава, Стумбрас, Судува, Тракай и Утенис.

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 
Клайпедский центральный стадион (Клайпеда).

2015/2016
Национальные футбольные кубки в сезоне 2016